Halensee – dzielnica Berlina
 Halensee – jezioro w Berlinie

Zobacz też:
 Berlin-Halensee